Mäntyvaara (Hakkas), dorp en heuvel nabij het zweedse Hakkas  
Mäntyvaara (Ullatti), heuvel nabij Ullatti.